Vörös Gárda 1918 novemberében Kispesten, majd pedig néhány más helységben alakult fegyveres szerv. Hamarosan egyesült a Népőrség egységeivel, illetve beolvadt különböző fegyveres alakulatokba. 
 Vörös Gárda oroszországi fegyveres alakulat, amelyet az 1917-es februári orosz forradalom idején szerveztek meg. Tevékeny szerepet játszott pl. a Kornyilov–puccs leverésében, majd pedig 1918 novemberében beolvadt a Vörös Hadseregbe.
 Vörös Gárda a kínai kulturális forradalom idején, 1966–67-ben működő, főleg diákokból álló félkatonai mozgalom